Edwin von Manteuffel – generale tedesco
 Fritz Manteuffel – ginnasta tedesco
 Hans von Manteuffel-Szoege – militare tedesco
 Hasso von Manteuffel – generale e politico tedesco
 Otto Theodor von Manteuffel – politico prussiano